Früherkennung ist in mehreren Bereichen relevant:

 In der Medizin siehe: Früherkennung von Krankheiten
 in der Zahnmedizin siehe Vorsorgeuntersuchung (Zahnmedizin)
 Im Risikomanagement von Unternehmen siehe: Früherkennungssystem und Strategische Frühaufklärung